Lars Björn, švedski hokejist, * 16. december 1931, Stockholm, Švedska.

Björn je vso svojo klubsko kariero igral za švedski klub Djurgårdens IF, za katerega je odigral osemnajst sezon v švedski ligi. S klubom je osvojil devet naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1949/50, 1953/54, 1954/55, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62 in 1962/63.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik ene bronaste medalje, in šestih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih medalj. Za reprezentanco je odigral 217 tekem.

Leta 1998 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih. V klubu Djurgårdens IF so upokojili njegov dres s številko 12.

Tudi njegov vnuk Douglas Murray je hokejist.

Pregled kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 7
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| '''60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 3
| 7
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 12
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 20
| 0
| 4
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami